Олег Игоревич Исаенко () — российский футболист, защитник клуба «Краснодар».

Воспитанник академии клуба «Краснодар». С сезона 2017/18 играл за фарм-клубы «быков» в первенствах ПФЛ и ФНЛ. 10 апреля 2022 года вышел в основе клуба в российской премьер-лиге в стартовом составе и провёл полный матч.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Краснодар»

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар»